Czirják András magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1969-ben lett az NB. I-es labdarúgó bajnokság játékvezetői keretének tagja. Első ligás mérkőzéseinek száma: 2.

Sportvezetőként
Borsod-Abaúj-Zemplén megye JB oktatási Bizottságának tagja, megyei ellenőr.

Írásai 
Labdarúgó játékvezető tanfolyamok oktatási anyaga (több szerzőtárssal) – 1970,

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők